Terremoto dell'Aquila del 1315 – il sisma che colpì la città dell'Aquila nel 1315 
 Terremoto dell'Aquila del 1461 – gli eventi che colpirono la città negli anni 1461-1462
 Terremoto dell'Aquila del 1703 – il sisma che distrusse la provincia dell'Aquila e alcune località vicine nel febbraio 1703, causando oltre 6000 morti
 Terremoto dell'Aquila del 2009 – il sisma che ha colpito L'Aquila e i comuni limitrofi la notte del 6 aprile 2009, causando 309 vittime